Зелений гай — назва парків у низці міст України:
 «Зелений гай» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у м. Черкаси
 «Зелений гай» — парк у м. Харків